Kubis oder Kubiš ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Kubis (* 1961), deutsche Fernseh-Journalistin und Moderatorin
 Hans Kubis (1924–1991), deutscher Generalleutnant
 Heinrich Kubis (1888–1979), deutscher Kellner, erster Flugbegleiter, Überlebender des Hindenburg-Unglücks
 Herbert Kubis (1930–2011), deutscher Sozialwirt und Hochschullehrer

 Sebastian Kubis (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sven Kubis (* 1975), deutscher Fußballspieler